Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2003./04.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Povezani članci 
 1. HNL 2003./04.
 2. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

2003-04
 7